Louis Dupré (danser) (1689–1774), Frans danser en balletmeester
Louis Dupré (schilder) (1789–1837), Frans kunstschilder
Louis Dupré (filosoof) (1925-2022), Belgisch filosoof